Могиен или Магиан () — посёлок в Пенджикентском районе Согдийской области Таджикистана.

Административно входит в состав Могиенского джамоата и является его центром. Население на 2017 год составляло 2920 человек. Расстояние от посёлка до районного центра 47 км. Название посёлка Моғиён совпадает с названием реки, на которой он расположен, в переводе на русский оно значит рыба.

Сёла джамоата 
Основной источник:

Примечания

Ссылки 
 Панджакент. Узбекские пограничники задержали 5 таджикских чабанов

Населённые пункты Пенджикентского района